Annahof auch: St. Annahof, steht für:

Orte:
 Annahof (Oranienburg), Wohnplatz der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Annahof, Kreis/Stadt Gumbinnen, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Annahof, Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Mojkowo (Reszel) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Annahof, 1936 bis 1945 Sabine, Kreis Falkenberg, Schlesien, seit 1945: Sowin (Łambinowice) im Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Annahof, Kreis Leobschütz, Schlesien, seit 1945: Gniewkowice im Powiat Głubczycki, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Annahof, Kreis Neustadt O.S., Schlesien, seit 1945: Anachów (Kazimierz) im Powiat Prudnicki, Woiwodschaft Opllen, Polen
 Annahof, seit 1945: Annin Dvor (Miloslavov) im Okres Senec, Bratislavský kraj, Slowakei

Gebäude und Anlagen:

in Deutschland:
 Annahof (Augsburg), Hof des Gymnasiums bei St. Anna in Augsburg, Bayern
 Annahof (Kolkwitz), Wohnplatz von Hänchen, Gemeinde Kolkwitz, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Annahof (Nörvenich), Gutshof in Nörvenich, Landkreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Annahof, Landhaus in Niederwürzbach, Saarpfalz-Kreis, Saarland

in Österreich:
 Annahof (Gemeinde Nikitsch), Ortslage bei Nikitsch, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 St. Annahof (Wien), Wohnhaus und Veranstaltungsstätte in Wien

 in der Schweiz:
 St. Annahof (Zürich), Warenhaus in Zürich

Siehe auch:
 Annenhof